Anton Filippov (1986) - Oezbeeks schaker
 Oleksandr Filippov (1992) - Oekraïens voetballer
 Filippov (automerk) - Russisch automerk

 Zie ook
 Filippova
 Filippovka
 Filippovia